Gambrinus liga] 2011–12 var den 19. udgave af det tjekkiske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra 29 juli 2011 til 12 maj, 2012.

Tabel 

1:Fratrukket 9 point.

Målscorer 
Pr. 10. maj, 2012

Kilder 

Fodbold i Tjekkiet
Fodboldsæson 2011-12